Les Messagers du trépas est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Prépublication dans Tintin du numéro 551 (1 avril 1986) au numéro 560 (3 juin 1986).

Synopsis  
Plusieurs meurtres ont eu lieu dans un petit village de Flandre. La dernière victime, Karen, sauvée de justesse par Ric, est une jeune fille vivant dans une ferme. On apprend qu'elle est médium et reste sous l'emprise de sa famille et d'une vieille sorcière,  Cornelius, qui l'obligent à poursuivre ses consultations.
Le facteur du village, qui critique volontiers ces personnes, est à son tour victime et on retrouve son corps accroché aux ailes d'un moulin. Ric, qui explore une piste, fouille nuitamment le cabinet de feu le docteur Dupret et est assommé : il est réveillé par Didier. Une fiche de patient a disparu chez le docteur : celle de Laura. Un peu plus tard, alors qu'il fait des recherches parmi les ouvrages de Laura Hems sur les traditions locales, Ric manque de succomber à un gaz toxique. il est sauvé in extremis par le commissaire Bréban, alerté par une vision de Karen. Ric pense que la coupable est Laura, qui a disparu. Celle-ci est retrouvée armée près du canal, hypnotisée par  Cornelius. C'est elle qui a manigancé tous les crimes, contre ceux qui ne croyaient pas en son pouvoir. Elle avait fait de Didier son complice et son bras armé, intéressé par l'héritage qu'il toucherait de son oncle.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bréban
 Laurent Dupret : médecin du village, première victime
 Didier Dupret : neveu du précédent, héritier de l'homme assassiné
 Karen Visser : jeune médium
  Cornelius : diseuse de bonne aventure et guérisseuse
 Laura Hems : auteur et spécialiste du Moyen Âge et de l'Antiquité, ainsi que des traditions populaires

Lieux 
Knocke-le-Zoute et la réserve naturelle du Zwin, en Flandre. Les paysages, notamment naturels ou campagnards, sont particulièrement soignés dans cet épisode.

Action et rebondissements 
On tire sur Ric à la planche 3, il est agressé à coup de casque de moto planche 9, par un cavalier sur sa monture planche 14, éteint un cocktail molotov planche 18, est assommé par un inconnu dans le cabinet du docteur planche 33, manque d'être assassiné par un gaz toxique planche 36, maîtrise Didier qui fonçait sur lui et Bréban à moto planche 42, avant de relancer une grenade à main avec la crosse de la carabine de Laura, tel un joueur de golf, à la planche suivante. Ces deux dernières performances sont saluées de l'exclamation : « Très beaux réflexes ! » par le commissaire.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1987
Hypnose dans la fiction